Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 196-os, továbbá 196A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 196-os busz (Budapest)
 196A busz (Budapest)
 196-os busz (Budapest, 1974–1976)megszűnt